Francisco de Paula Enrique de Borbón y Escasany, hertog van Sevilla (Madrid, 16 november 1943) is een Spaans edelman. De hertog is als afstammeling van Lodewijk XIV een van de legitimistische pretendenten van de Franse troon.

Biografie 
Don Francisco was bankier en onder andere CEO van de Bank of Miami en van de Miami National Bank. Daarnaast was hij ook actief in de vastgoedsector en in verschillende commerciële activiteiten.

De hertog is president van de Consejero Magistral van de edellieden van Asturië.

Zoals alle grandes van Spanje heeft de hertog van Sevilla recht op een diplomatiek paspoort en de titel "Excellentie". De Spaanse koning noemt het "Chèr cousin".  Als Spaans hertog is hij "Zeer Excellent" (Spaans: "Muy Excellente").

Familie 
Hij is het oudste kind van Francisco de Paula de Borbón y Borbón (1912-1995), een zoon van Francisco de Borbón y de la Torre en Enriqueta de Borbón y Parade (4e Hertogin van Sevilla). Zijn moeder is Enriqueta Escasany y Miguel (1925-1962), een dochter van Ignacio Escasany y Ancell en Enriqueta de Miguel y Mas (2e markiezin van Pobla de Claramunt). Zijn grootouders langs vaderskant waren neef en nicht aangezien ze beide kleinkinderen van Enrique van Bourbon waren. De hertog van Sevilla is een lid van de Spaanse tak van het huis Bourbon en is nauw verwant met Felipe VI van Spanje.

Na het overlijden van zijn grootmoeder, Enriqueta de Borbón y Parade, erfde hij de titel hertog van Sevilla. Zijn vader had in 1968 afstand gedaan van zijn recht om de titel te erven.

Huwelijk en kinderen 
Op 7 juli 1973 huwde hij in Baden-Baden met gravin Beatrix Wilhelmina Paula von Hardenberg (Donaueschingen, 28 juni 1947), dochter van graaf Günther von Hardenberg en prinses Marie Josephine van Fürstenberg. Het koppel had drie kinderen en scheidde op 30 juni 1989 in Madrid:
 Olivia Enriqueta María Josefa de Borbón y Hardenberg (Londen, 6 April 1974), gehuwd met Julián Porras
 Cristina Elena de Borbón y Hardenberg (Madrid, 2 September 1975)
 Francisco de Paula Joaquín de Borbón y Hardenberg (Madrid, 21 January 1979)

Hij huwde opnieuw op 19 oktober 1991 in Wenen met Isabelle Eugénie Karanitsch (Wenen, 23 november 1959), dochter van Franz M. Karanitsch en Tatjana Cimlov Karacevcev. Het koppel had geen kinderen en scheidde op 17 juni 1993 in Madrid.

Francisco huwde een derde keer op 2 september 2000 in Marbella met María de los Ángeles de Vargas-Zúñiga y Juanes (19 november 1954), dochter van Manuel de Vargas-Zúñiga y la Calzada en María de los Ángeles de Juanes y Lago. Het koppel heeft geen kinderen.

Orde van Sint-Lazarus 

De hertog werd op 5 oktober 1996 in Santa Maria della Passione in Milaan tot de 48e Grootmeester van de Orde van Sint-Lazarus (Obediëntie van Malta) verkozen. Hij was dit in navolging van zijn vader, die grootmeester was sinds 1959. In 2008 trad hij af als grootmeester van de Orde van Sint-Lazarus ten behoeve van zijn neef Don Carlos Gereda y de Borbón, markies van Almazán. Sindsdien is hij grootmeester-emeritus.

Francisco is tevens een bestuurder van de Georgische Orde van Sint-Tamara in de Spaanse afdeling van deze orde.

Stamboom
De stamboom laat bloedverwantschap of consanguiniteit van de groot- en overgrootouders zien. De stamboom is door onderlinge huwelijken van de nakomelingen van de eerste hertog van Sevilla gerepareerd zodat de mannelijke bloedlijn van de Bourbons en de in de vrouwelijke lijn waarin het hertogdom Sevilla is vererfd in Francisco de Borbón y Escasany weer samenkwamen. Zijn vader Don Francisco de Paula de Borbón y de Borbón heeft van zijn rechten op het hertogdom Sevilla afgezien.
</center>

Patrilineare afstamming
De stamboom van Francisco de Borbón y Escasany gaat in de mannelijke lijn 34 generaties terug tot de Frank Robert II van Haspengouw, die vóór 800 werd geboren, en Hugo Capet, de eerste Franse koning uit het huis Capet, en de Bourbons, die de Franse troon in 1553 erfden. In de legitimistische troonopvolging van Frankrijk staat hij op de zesde plaats. Als nazaat van Filips V van Spanje is hij opgenomen in de rij van troonopvolgers van Spanje.

Francisco
Francisco
Francisco